Аля́ска () — штат США на северо-западной окраине Северной Америки. Также может означать:

География 
 Аляска — полуостров на северо-западной окраине Северной Америки, составная часть одноимённого штата. 
 Аляска — тауншип в округе Белтрами, Миннесота, США.
 Аляска — залив Тихого океана.
  — городок в Зимбабве.

Люди 
  (род. 1963; наст. имя Мария Ольвидо Гара Хова) — испано-мексиканская певица, ди-джей и телеведущая.
  (род. 1985; наст. имя Джастин Хонард) — американский дрэг-квин, музыкант и актёр телевидения.
 Аласки, Джо (1952—2016) — американский актёр-комик.

Популярное искусство 
Кинематограф
 Аляска Кид — немецко-польско-российский приключенческий телесериал 1993 года по роману Джека Лондона «Смоук Беллью».
  — американский фильм 1996 года.

Прочее
  — повесть (1988) Джеймса Миченера.
  — альбом (2005) группы Between the Buried and Me.
 Петька 3: Возвращение Аляски — компьютерная игра.

Корабли ВМФ США 
 Линейные крейсера типа «Аляска»
 
  — боевой шлюп, в строю с 1869 по 1876 и с 1878 по 1883 год.
  — траулер, в работе с 1881 по 1918 год и после 1919 года; тральщик с 1918 по 1919 год.
 USS Alaska (CB-1) — линейный крейсер, головной корабль одноимённого типа, в строю с 1944 по 1947 год.
  — ракетный подводный крейсер стратегического назначения, в строю с 1986 года.

Прочее 
 Аляска (парка) — вид зимней куртки.
 Аляска — порода кроликов.
 Аляска Эйсез — профессиональный хоккейный клуб.

См. также